Alejandro Davidovich Fokina era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Pedro Martínez ha sconfitto Roberto Carballés Baena con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Pablo Andújar (quarti di finale)
  Pedro Martínez (campione)
  Roberto Carballés Baena (finale)
  Carlos Taberner (semifinale)

  Bernabé Zapata Miralles (secondo turno) 
  Federico Gaio (secondo turno) 
  Marcelo Tomás Barrios Vera (semifinale) 
  Lorenzo Giustino (primo turno)

Qualificati 

  Benjamin Winter Lopez (primo turno)
  Luciano Darderi (quarti di finale)

  Emilio Nava (primo turno) 
  Lucas Gerch (primo turno)

Wildcard 

  Alvaro Lopez San Martin (secondo turno)
  Nikolás Sánchez Izquierdo (primo turno)

  Pablo Llamas Ruiz (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Copa Sevilla 2021